Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Davis (Davis County) :
comté de Davis (Iowa) ;
comté de Davis (Utah).

Par ailleurs, l'actuel comté de Cass (Texas), créé en 1846 sous ce nom, a porté le nom de comté de Davis de 1861 à 1871, avant de reprendre son nom d'origine.